Лысогорский сельский совет (сельсовет)

На территории Украины 

 Лысогорский сельский совет — административно-территориальная единица Запорожского района Запорожской области. Упразднён в 2020

На территории Российской Федерации 

Административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение)

 Лысогорский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области

 Лысогорский сельсовет Георгиевского района Ставропольского края, с 2004 станица Лысогорская. Упразднён в 2017